

Persone
 Agostino Marzoli (... – ...) – calciatore italiano
 Nino Marzoli (1938-2000) – sacerdote italiano
 Ruggero Marzoli (1976) – ex ciclista su strada italiano
 Samuele Marzoli (1984) – ex ciclista su strada e su pista italiano

Altro
 Molini Marzoli Massari – complesso industriale di Busto Arsizio
 Museo delle armi Luigi Marzoli – museo di armi antiche di Brescia